Kistufell kan syfta på följande platser:

Island 

 Kistufell (berg i Island, Norðurland eystra, lat 65,87, long -17,13), 
 Kistufell (berg i Island, Austurland, lat 65,76, long -15,30), 
 Kistufjall (berg i Island, Austurland, lat 65,25, long -13,75), 
 Kistufell (berg i Island, Austurland, lat 65,07, long -14,43), 
 Kistufell (berg i Island, Austurland, lat 64,86, long -14,10), 
 Kistufell (berg i Island, Austurland, lat 64,86, long -14,57), 
 Kistufell (berg i Island, Norðurland eystra, lat 64,78, long -17,22), 
 Kistufell (berg i Island, Suðurland, lat 63,75, long -18,40), 
 Kistufell (kulle), Suðurland, 
 Hrímalda, berg, Norðurland eystra, 
 Kistufell (berg i Island, Västfjordarna), 
 Kistufell (berg i Island, Västlandet), 
 Kistufell (berg i Island, Suðurnes, lat 63,93, long -21,80), 

Robotskapade Islandförgreningar